Костоев — ингушская фамилия, женская форма имеет вид Костоева. Известные носители:
 Костоев, Абубакар Хасанович (род. 1967) — майор полиции, Герой Российской Федерации.
 Костоев, Абубукар Султанович (1960—2004) — исполняющий обязанности Министра внутренних дел Республики Ингушетия, полковник милиции. Герой Российской Федерации.
 Костоев, Асхаб Борисович (род. 1985) — российский дзюдоист.
 Костоев, Алихан Усманович (1934—1992) — ингушский литературный критик, литературовед и писатель.
 Костоев, Беслан Усманович (1936—2010) — ингушский историк, общественный и политический деятель ЧИ АССР и РИ, входил в Оргкомитет по восстановлению автономии Ингушетии.
 Костоев, Гусейн — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.
 Костоев, Ибрагим Юсупович (род. 1946) — государственный и политический деятель.
 Костоев, Исса Магометович (род. 1942) — российский политический и общественный деятель.
 Костоев, Ширвани Устарханович (1923—1949) — старший лейтенант, командир звена штурмового авиационного полка, участник Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации.